Chiconcoac puede referirse a los siguientes topónimos de México:

 Chiconcoac (Jaltocán) localidad del estado de Hidalgo.
 Chiconcoac (Lolotla) localidad del estado de Hidalgo.